Ве́ктор ( — везущий, несущий).

В математике 

 Вектор (геометрия)
 Нулевой вектор
 Радиус-вектор
 Вектор в линейной алгебре — элемент векторного пространства.
 Единичный вектор
 Собственный вектор
 Аксиальный вектор
 Изотропный вектор
 Случайный вектор в теории вероятностей — случайная величина в любом измеримом пространстве.
 4-вектор — вектор пространства Минковского, представляемый 4 действительными координатами

В физике 
 Вектор (физическая величина)
 Волновой вектор
 Вектор Бюргерса
 Вектор эксцентриситета
 Вектор состояния
 Вектор электрической и магнитной индукции
 Вектор электрической поляризации
 Вектор Лапласа — Рунге — Ленца

В биологии 
 Вектор в молекулярной биологии — структура (обычно ДНК), используемая в генетической инженерии для передачи генетического материала другой клетке.
 Вектор в эпидемиологии — то же, что переносчик.

В информатике 
 Вектор в программировании — одномерный массив.
 Vector (C++) — это шаблон из стандартной библиотеки C++, реализующий динамический массив (контейнер std::vector в C++).
 Вектор прерывания — ячейка памяти, содержащая адрес обработчика прерывания.
 Вектор-06Ц — советский персональный компьютер.

В других областях 
 ГНЦ ВБ «Вектор» — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии в наукограде Кольцово.
 АО НИИ «Вектор», г. Санкт-Петербург — разработка техники мониторинга электромагнитных излучений и акустического мониторинга (например, Пенициллин (комплекс артразведки)).

 Вектор (вездеход)
 Вектор (завод)
 Вектор СР-1 — пистолет.
 Вектор — калибровочный (юстировочный) КА 11Ф633 («Тайфун-1»).
 Вектор — станция радиотехнической разведки РПС-6 (1РЛ234).
 Вектор — комплекс средств автоматизации зенитно-ракетной бригады Войск ПВО.
 Вектор — анализатор сигналов радионавигационных станций Р-389.
 Вектор — корабельный ракетный комплекс с ПКР КСС (проект).
 Вектор — морской измерительно-управляющий комплекс.
 Вектор — стабилизатор танкового вооружения (на об. 478).
 TDI Vector — пистолет-пулемёт калибра .45 ACP.
 Крокодил Вектор — персонаж игр серии Sonic the Hedgehog.
 Вектор (ТМ) — торговая марка, производитель автосервисного оборудования.
 Вектор — персонаж из мультфильма «Гадкий я».
 Вектор — невидимая конечность у диклониусов из аниме «Эльфийская песнь».
 Embraer/FMA CBA 123 Vector — аргентино-бразильский региональный пассажирский самолёт.
 Vector Aeromotive Corp. — компания-производитель суперкаров из США.
 Vector Informatik — немецкая компания.
 Vector (Вектор) — серия российских зерноуборочных комбайнов.

См. также 

 Векторение
 Векторное исчисление
 Векторная графика
 Векторное представление слов